Phillipsburg (Geórgia)
Phillipsburg (Kansas)
Phillipsburg (Missouri)
Phillipsburg (Nova Jérsei)
Phillipsburg (Ohio)

Veja tambémm
Philipsburg
Philippsburg

Desambiguações de topônimos